

Persone 
 Adriana Bisi Fabbri (1881-1918) – pittrice italiana
 Antonietta Bisi (1813-1866) – pittrice italiana
 Carlo Bisi (1890-1982) – illustratore, pittore e disegnatore italiano
 Emilio Bisi (1850-1920) – scultore italiano
 Ernesta Legnani Bisi (1788-1859) – pittrice e incisore italiana
 Fulvia Bisi (1818-1911) – pittrice italiana, figlia del pittore Giuseppe
 Giuseppe Bisi (1787-1869) – pittore italiano
 Luigi Bisi (1814-1886) – pittore italiano
 Michele Bisi (1788-1874) – incisore e pittore italiano
 Paolo Bisi (1964) – disegnatore italiano
 Patrizia Bisi (...) – scrittrice italiana
 Sofia Bisi Albini (1856-1919) – scrittrice e giornalista italiana
 Stefano Bisi (1957) – giornalista e scrittore italiano
 Umberto Bisi (1923-1999) – partigiano e politico italiano
 Martin Bisi (1961) – produttore discografico statunitense

Altro
 Bisi – cognome italiano
 Bisi di Lumignano – qualità di piselli coltivati nei dintorni di Lumignano, frazione del comune di Longare in provincia di Vicenza